Хра́брое се́рдце:
 Храброе сердце () — фильм Мела Гибсона, рассказывающий о борьбе Шотландии за независимость против английского господства.
 Храброе сердце () — теленовелла на испанском языке, выпускаемая американским телеканалом Телемундо, с участием актёрского ансамбля.
 Храброе сердце () — полнометражный анимационный фильм.